Тупамарос:

 Тупамарос — леворадикальная уругвайская организация.
 Тупамарос Западного Берлина — одна из первых леворадикальных организаций ФРГ.
 Тупамарос Мюнхена — немецкая леворадикальная организация появившаяся в Мюнхене в 1969 году.